Maskawa – inna nazwa rzeki Moskawy
 Toshihide Masukawa